Фамилија Баутиста има више значења:

 Фамилија Баутиста, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Баутиста (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику